Kannibal syfta på:

 Kannibal – en varelse som äter medlemmar av sin egen art
 Kannibalism – en människa eller annat djur äter en annan individ av samma art
 Kannibalisering – inom marknadsföring, när en produkt förlorar marknadsandelar till en annan produkt från samma tillverkare
 Kannibalisering – inom litteratur, när litteratur baseras på annan litteratur
 Kannibalisering – inom tillverkning eller underhåll, när man återanvänder begagnade delar av en skrotad produkt

Litteratur
 Kannibal (serietidning) – en serietidning

Film
Kannibalfilm – en exploateringsfilmsgenre med inriktning på urbefolkningar som utövar kannibalism

Sport
 Kannibalen – smeknamn för cyklisten Eddy Merckx

Se även
 Cannibal (olika betydelser)